Rektifikation und Rektifizierung stehen für:

 die Korrektur perspektiver Verzerrungen in Bilddaten, siehe Rektifizierung (oder Entzerrung)
 die Berichtigung oder Richtigstellung in der Rechtssprache, siehe Berichtigungsanspruch (Medienrecht)
 Rektifikation (Verfahrenstechnik), ein thermisches Trennverfahren
 in der Mathematik die Bestimmung der Länge einer Kurve, siehe Länge (Mathematik)
 in der Mathematik die Umwandlung von platonischen Körpern in archimedische Körper durch gezielte Verzerrung der Seitenflächen
 das Beschneiden von Keramikfliesen nach dem Brand auf genaues Maß

Siehe auch: